В'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Клермон-Феррана, 36 км на захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 279,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 В'єр на сайті французького Національного інституту географії
 В'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє